Штанс:

 Штанс — коммуна в Швейцарии, в кантоне Нидвальден.
 Штанс — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Тироль.